Příjmení Šimko nese více různých osobností:

 Eduard Šimko (* 1942) – slovenský a československý politik
 Ivan Šimko (* 1955) – slovenský politik
 Július Šimko (* 1964) – slovenský politik
 Ľudovít Šimko – rozcestník
 Patrik Šimko (* 1991) – slovenský fotbalový obránce

Související články 
 Šimek